Kaatedocus est un genre éteint de très grands dinosaures herbivores sauropodes de la famille des diplodocidés ayant vécu au Jurassique supérieur (Kimméridgien), il y a environ  (millions d'années), en Amérique du Nord où il a été découvert dans la partie inférieure de la formation de géologique de Morrison du Wyoming aux États-Unis.

La seule espèce connue, l'espèce type, Kaatedocus siberi, a été décrite par Emanuel Tschopp et Octávio Mateus en 2012. Elle est basée sur des fossiles retrouvés dans la formation de Morrison.

Étymologie 
Le nom générique Kaatedocus fait référence au genre proche Diplodocus, précédé du suffixe diminutif « -kaate » en langue crow, pour indiquer qu'il s'agit d'un « petit Diplodocus », la longueur totale de l'animal étant évaluée à environ . Le nom spécifique a été donné en l'honneur de Hans-Jakob Siber.

Historique 
 
En 1934, une équipe du Muséum américain d'histoire naturelle (AMNH), menée par Barnum Brown et financée par la Sinclair Oil Corporation, découvre environ trois mille os de sauropodes des terres du ranch de Barker Howe, près de . Récupérés et non décrits, la plupart d'entre eux seront perdus lors d'un incendie à l'AMNH au cours des années 1940. D'autres, mal entreposés, pourrissent et sont jetés au cours des années 1960. Environ 10 % subsistent et sont supposés alors appartenir au genre Barosaurus.

En 1989, le site est rouvert par Hans-Jakob Siber, le fondateur du  dans le canton de Zurich en Suisse. Son équipe retrouvera 450 os supplémentaires, qui sont récupérés par le musée.

Les fouilles permettent de retrouver, notamment, un cou exceptionnellement complet. Il est le sujet de plusieurs sujets études scientifiques en Suisse :

 en 2005, Daniela Schwarz et ses collègues étudient la pneumatisation des vertèbres par tomographie ;

 en 2011, l'étude de ces vertèbres conduit A. Christian et G. Dzemski à soutenir l'hypothèse que le cou des sauropodes pouvait se maintenir en position redressée ;

 en 2012, Emanuel Tschopp & Gordon Dzemski publient également une étude de méthodologie de reproduction 3D non destructive du matériel fossile de Kaatedocus.

Cet ensemble d'études et la description du crâne de l'animal permettent au paléontologue suisse Emanuel Tschopp et son collègue portugais Octávio Mateus de conclure en 2012 que ces fossiles n'appartiennent pas à Barosaurus mais à un nouveau genre qu'il nomme Kaatedocus (Kaatedocus siberi).

Classification 

Après l'avoir placé en groupe frère de Barosaurus dans leur grande synthèse des Diplodocidae de 2015, Emanuel Tschopp et Octávio Mateus le positionnent au contraire comme le plus basal des diplodocinés à l'occasion d'une révision phylogénétique lors de la description du nouveau genre Galeamopus en 2017. C'est ce que montre leur cladogramme de 2017 ci-dessous :

Voir aussi

Références taxinomiques

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste des dinosaures
 Sauropoda
 Diplodocidae

Notes et références 

Diplodocidae
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure d'Amérique du Nord
Dinosaure du Jurassique supérieur
Taxon fossile décrit en 2012